Table des caractères Unicode U+0980 à U+09FF.

Bengalî (Unicode 1.1 à 11.0) 
Caractères utilisés pour l’écriture alphasyllabaire (abugida) bengalîe, principalement en langue bengalîe (ou bangla) ou assamaise ou d'autres langues proches (dont le kandha qui ajoute une variante de la lettre ta), mais aussi la transcription du sanskrit.

Les caractères U+0981 à U+0983, U+09BC, U+09BE à U+09CD, U+09D7, U+09E2 et U+09E3 sont des signes diacritiques se combinant avec le caractère qu’ils suivent ; ils sont présentés ici combinés avec la lettre bengalîe ka « ক » (U+0995).

Pour la ponctuation viram en bengalî, utiliser les signes génériques U+0964 et U+0965 unifiées avec la dévanagarî (les caractères U+09E4 et U+09E5 sont réservés et ne sont pas utilisés) ; ces marques de ponctuations sont nommées dahri et double dahri en bengalî.

Note : certains anciens navigateurs ne gèrent pas correctement l'affichage des voyelles bengalîes normalement placées à gauche de la lettre de base (U+09BF, U+09C7, U+09C8) ou décomposables en deux parties à gauche et à droite (U+09CB, U+09CC), même si les polices de caractères adéquates sont installées. Cela cause des problèmes sérieux d'interprétation du texte à la lecture.

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 1.1

Compléments Unicode 4.0

Compléments Unicode 4.1

Compléments Unicode 5.2

Compléments Unicode 7.0

Compléments Unicode 10.0

Compléments Unicode 11.0

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (0000-0FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références

Liens externes 
  Bengali, table sur le site Unicode (document PDF).

00098